Бордо Туле Чек има више значења:

 Бордо Туле Чек, Колонија Колорадо Нумеро Сијете (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Бордо Туле Чек, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику